Anang steht für:

 Anang (Volk), eine Ethnie in Nigeria

Anang ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Adjetey Anang (* 1985), ghanaischer Bildhauer
 Michael Dei-Anang (1909–1977), ghanaischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Annang